Gruver kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gruver (Iowa)
Gruver (Texas)